Le nom de Saturne chaud peut désigner :
 une planète de la masse de Saturne ayant une température de surface élevée : voir Jupiter chaud ;
 une planète massive mais de très faible masse volumique : voir planète enflée.